Atletiek
Wereldkampioenschappen indooratletiek 2012
Autosport
Wereldkampioenschap Formule 1 in 2012
Wereldkampioenschap Rally in 2012
Biatlon
Wereldkampioenschappen biatlon 2012
Bobsleeën
Wereldkampioenschappen bobsleeën 2012
Cricket
Wereldkampioenschap Twenty20 2012
Curling
Wereldkampioenschap curling 2012 (mannen)
Wereldkampioenschap curling 2012 (vrouwen)
Moderne vijfkamp
Wereldkampioenschappen moderne vijfkamp 2012
Rodelen
Wereldkampioenschappen rodelen 2012
Roeien
Wereldkampioenschappen roeien 2012
Schaatsen
Wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2012
Wereldkampioenschappen schaatsen allround 2012
Wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2012
Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2012
Schermen
Wereldkampioenschappen schermen 2012
Shorttrack
Wereldkampioenschappen shorttrack 2012
Skeleton
Wereldkampioenschappen skeleton 2012
Skivliegen
Wereldkampioenschappen skivliegen 2012
Snowboarden
WSF wereldkampioenschappen snowboarden 2012
Tafeltennis
Wereldkampioenschappen tafeltennis 2012
Triatlon
Wereldkampioenschappen triatlon 2012
Voetbal
Wereldkampioenschap voetbal voor clubs 2012
Wielersport
Wereldkampioenschappen baanwielrennen 2012
Wereldkampioenschappen BMX 2012
Wereldkampioenschappen mountainbiken 2012
Wereldkampioenschappen wielrennen 2012
Worstelen
Wereldkampioenschappen worstelen 2012
Zwemmen
Wereldkampioenschappen kortebaanzwemmen 2012